Tour La llave de la puerta secreta es la novena gira que realizó la banda de heavy metal argentino Rata Blanca. Comenzó el 4 de junio de 2005 y terminó el 16 de agosto de 2008. Dicha gira fue hecha para promocionar el disco La llave de la puerta secreta. La presentación oficial de este disco ocurrió los días 24 y 25 de junio de 2005 en Obras durante dos noches seguidas. Esta gira los llevó, además de Argentina, por distintos países de América y sobre todo España. Cabe destacar la presentación de la banda en el Monsters of Rock realizado el 11 de septiembre en el estadio de Ferro junto a bandas como Whitesnake, Lörihen, Tristemente Célebres y otras bandas más. Al año siguiente, y luego de una extensa gira, la banda vuelve a Obras el 28 de septiembre para presentarse en la segunda edición del Pepsi Music. Luego de finalizar la gira, que duró tres años, se encerraron para grabar y dar retoques a su disco El reino olvidado, que salió el 21 de agosto de 2008.

Lanzamiento del disco y gira

2005: Gira mundial y participación en dos Monsters of Rock 

El 26 de abril sale este disco. Se titula La llave de la puerta secreta. Consta de 11 temas. De este disco se destacan temas como el tema que le da título, el hitazo Aún estás en mis sueños y La otra cara de la moneda. El segundo tema mencionado contiene videoclip que fue filmado durante la presentación de este disco en el estadio Obras en una de esas dos noches. La apertura de este disco es una lectura de la canción número seis de este disco, Bajo el poder del Sol, recitada por una voz en off que luego le da paso a La llave de la puerta secreta. El encargado de la lectura es Alejandro Nagy, locutor de la legendaria radio Rock and Pop. A pesar de que este disco no es conceptual, está ligado a una reconocida película de Dan Brown, que lleva por nombre El código Da Vinci. Este disco fue grabado entre el 5 de enero y el 4 de marzo de 2005 en los estudios La Nave de Oseberg y masterizado en los estudios Sonovox de Madrid. Este disco, al igual que el anterior, se convirtió en disco de oro al vender más de 20.000 unidades, aún sin haber salido a la calle. En este disco, la banda incursiona por única vez en el blues. El 4 de junio regresan al Perú nuevamente, dando un recital en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola de Miraflores, dando comienzo a la gira de presentaciones del disco. El 12 de junio tocan en Mendoza, y por localidades agotadas se agregó una nueva función para el 14 de junio. La gira siguió por Córdoba y Rosario los días 16, 17, 18, 19 y 20 de junio, hasta tocar en Buenos Aires el 24 y 25. La sede elegida fue el estadio Obras, para la presentación oficial del disco.  El 29 de julio tocaron, después de 14 años, en Chivilcoy, cuyo recital fue realizado en el estadio Centro. El 30 de julio tocaron en el Microestadio Atenas, de la ciudad de La Plata, y el 31 en Tornado Rock, de José C. Paz. Luego de esos conciertos en Argentina, volvieron a tocar en México entre el 6 y el 21 de agosto. Se puede destacar que el recital del 14 de agosto fue titulado La llave de la puerta secreta - En vivo desde Monterrey. Del 2 al 4 de septiembre realizaron tres conciertos en Estados Unidos, para luego tocar en Entre Ríos el 10 de septiembre, ya de regreso en Argentina. El concierto consistió en la participación de la banda en el décimo Motoencuentro Internacional de la ciudad de Diamante. Se desarrolló en el Complejo Turístico del Valle de la Ensenada. El día 11, la banda vuelve por cuarta y última vez al estadio de Ferro para participar de la última edición del Monsters of Rock realizada en Argentina, y el 13 tocan en la Pista Atlética del Estadio Nacional para participar de la edición chilena. Luego tocan en Rosario y Catamarca, y más tarde vuelven a Paraguay después de 13 años sin tocar en aquel país. Su última visita había sido el 03/07/1992 en el marco de la Gira Guerrera. El show se desarrolló en el marco de la segunda edición del Pilsen Rock. En noviembre dan otros cuatro conciertos en Estados Unidos y otros tres en México en diciembre, para luego dar los tres últimos conciertos del año en Argentina, que son los siguientes: uno en Scombrock el 11 de diciembre, uno en el Microestadio de Racing Club en Avellaneda el 15 de diciembre y el otro en el Anfiteatro Municipal de Rosario el 16 de diciembre.

2006: Grandes giras por Europa y América del Sur y llegada temporal de Alejandro Zon 

Abren el año 2006 tocando en el Gesell Rock el 19 de enero, y luego participan en la sexta edición del Festival Cosquín Rock el día 26 de enero. El 3 de marzo tocan nuevamente en España, precisamente en la Sala Heineken de Madrid, dando comienzo a su serie de siete conciertos en ese país, que consistieron en la gira española de presentación de este disco. Este show contó con la participación de quien fue arquero de Ferro, River, Mallorca, Atlético Madrid y la Selección Argentina, el marplatense Germán Burgos, y también con el escocés Doogie White. Con ellos cantaron los temas Blues y nada más, Kill the King, Long Live Rock n' Roll, Highway Star y Burn, estos últimos de Rainbow y Deep Purple. La gira siguió con recitales en Alicante el 4 de marzo, en Murcia el 5 de marzo, nuevamente en Madrid el 7 de marzo, en Barcelona el 9 de marzo, en Gijón el 10 de marzo y por último en Santiago de Compostela el día 11. El segundo de los siete conciertos de la gira española de presentación de La llave de la puerta secreta se realizó en el marco del D-Rock Festival. En abril vuelven a la Argentina para brindar recitales en La Rioja, Rosario, Córdoba y luego viajan a Ecuador para tocar en el estadio del Aucas. En el concierto, la banda contó con un invitado de lujo en la batería: Marcelo Castro, baterista proveniente del legendario grupo A.N.I.M.A.L.. Con él, la banda interpretó Haz tu jugada. Los días 5, 7, 13 y 20 de mayo tocan en Comodoro Rivadavia, Trelew, Temperley y Mendoza, de regreso en Argentina. Los días 1º y 2 de junio tocaron nuevamente en Chile, hasta que el 9 de junio vuelven a Uruguay para dar un concierto en el Teatro de Verano de Montevideo, donde tocaron Los Redondos en el '89, Los Piojos en el '97 y 2002 y La Renga en el '98, 2000 y 2002. El concierto se desarrolló en el marco del Montevideo Metal Fest I. En julio, Rata Blanca regresa nuevamente a la Argentina para dar un show en el Parque Chacabuco a beneficio el día 6, y el 8 regresan a Paraguay para tocar en el Club Área 4. El 14 y 15 de julio realizan dos conciertos en Perú; el último se denominó Monstruos del Rock de Sudamérica. Luego comenzaron una serie de recitales en México que duró entre el 29 de julio y el 3 de septiembre. El 14, 15 y 16 de ese mes, la banda regresó a Bolivia para tocar en Sucre, La Paz y Santa Cruz de la Sierra. El tercer concierto se desarrolló en el marco del Urban Fest Bolivia 2006. El día 23 de septiembre regresan a la Argentina para dar un recital en Neuquén, y luego, después de un año, vuelven a Obras el día 28 para participar de la segunda edición del Festival Pepsi Music, junto a bandas como de Divididos, Los Cafres, Los Natas, Expulsados y otras bandas y artistas solistas. En noviembre tocan en Santa Cruz, precisamente en el Polideportivo Municipal de Pico Truncado. Despiden el año tocando en Temperley y en el estadio de San Miguel, respectivamente. De esta manera termina la segunda etapa de presentaciones de La llave de la puerta secreta. En algunos recitales participó Alejandro Zon, que entró cuando Fernando Scarcella se lesionó el hombro.

2007: Comienza el tramo final de la gira 

Inician el nuevo año 2007 con cuatro recitales en Catamarca, Carhué, Mar del Plata y General Belgrano. El 9 de febrero participan de la séptima edición del Cosquín Rock. En abril vuelven a los escenarios, tocando en Chile, Uruguay, Perú y Venezuela. En este último tocaron luego de 5 años. En mayo tocan en México en el marco del Vive Latino, en donde también participaron Los Piojos y otras bandas más. En agosto tocan en España nuevamente. Los conciertos se desarrollaron en Murcia y Huesca. En septiembre tocaron durante 4 fechas en Argentina: en Rosario el 15 de septiembre, en San Luis el 21 de septiembre, en Olavarría el 26 de septiembre y en Río Negro el 29 de septiembre. El 6 de octubre regresan a Paraguay, y el 11, 13, 26 y 27 de octubre vuelven a España. Entre el 9 de noviembre y el 15 de diciembre realizan los últimos conciertos del año en Colombia y México dándolo por finalizado.

2008: Gira por la Costa Atlántica, nuevo show en River, regreso a Europa y posterior receso 

El 9 de febrero de 2008, la banda toca en Santa Teresita y el 10 de febrero en Mar del Plata. El 30 de marzo vuelven al estadio de River para participar en la cuarta edición del festival Quilmes Rock en Buenos Aires. Se puede decir que este concierto se dio a 10 años del segundo show de The Rolling Stones en ese escenario, cuando la banda se encontraba presentando su disco Bridges to Babylon. En ese festival, participaron también bandas como Divididos, Los Piojos, Las Pelotas, Korn y otras más. En abril, la banda vuelve a España, tocando solamente en Cáceres el 18 de abril y en Madrid el 20, ya que sus conciertos en Valencia y Barcelona fueron suspendidos por diversos motivos. Dan los últimos conciertos de la gira el 24 y 25 de mayo y el 16 de agosto.

Setlist 

Representa el concierto del 24 de junio de 2005 en el estadio Obras.

 "La llave de la puerta secreta"
 "Haz tu jugada"
 "El Amo del Camino"
 "Sólo para amarte"
 "Volviendo a casa"
 "La canción del guerrero"
 "Bajo el poder del sol"
 "La otra cara de la moneda"
 "Mamma"
 "Guitarra española"
 "Solo de Fernando Scarcella"
 "El gran rey del rock and roll"
 "Preludio obsesivo"
 "Aún Estás en mis Sueños"
 "Mujer amante"
 "Chico callejero"
 "Michelle odia la oscuridad"
 "La leyenda del hada y el mago"
 "El último ataque"
 "Guerrero del arco iris"
 "Rompe el hechizo"

Conciertos

Formación durante la gira 

 Adrián Barilari - Voz (1989-1993, 2000-Actualidad)
 Walter Giardino - Guitarra líder (1986-1997, 2000-Actualidad)
 Guillermo Sánchez - Bajo (1987-1997, 2000-2017)
 Hugo Bistolfi - Teclados (1989-1993, 2000-2010)
 Fernando Scarcella - Batería (2000-Actualidad)

Invitados 

 Alejandro Zon - Batería en algunos shows
 Germán Burgos - Voz en "Blues y nada más"
 Doogie White - Voz en algunos temas
 Marcelo Castro - Batería en el concierto en Ecuador

Véase también 

 La llave de la puerta secreta

Giras musicales de Rata Blanca
Giras musicales de 2005
Giras musicales de 2006
Giras musicales de 2007
Giras musicales de 2008